Нижче наведено список 619 муніципалітетів департаменту Марна.

Марна

Марна (департамент)